Hermann Fehling kan syfta på bland andra:

* Hermann Fehling (1811–1885), tysk kemist
 Hermann Fehling (1847–1925), tysk gynekolog
 Hermann Fehling (1909–1996), tysk arkitekt